Джон Фредерик Бейли (5 августа 1866 — 19 мая 1938) — ботаник и садовник, работал в Австралии в конце 19 и начале 20 века.

Джон Фредерик Бейли стал директором ботанических садов в Брисбене в 1905 году. Он стал преемником своего отца, Фредерика Мэнсона Бейли, государственным ботаником Квинсленда в течение 18 месяцев в 1915—1916 годах. С 1917 до 1932 года он был директором Ботанического сада Аделаиды.

С 1893 до 1905 года секретарь Королевского общества Квинсленда. Президент этого общества с 1909 года. Член «».

Публикации 
 1896: «Report on the timber trees of Herberton District, North Quensland».
 1906: «A Selection of Flowering Climbers».
 1910: «Introduction of economic plants into Queensland».

Примечания

Литература

 Adelaide Botanic Garden, Centenary Volume 1855—1955 (Adel, 1955)
 Votes and Proceedings (Legislative Assembly, Queensland), 1906, 2, 146, (South Australia), 1918, 3 (89)
 R. H. Pulleine, 'The botanical colonisation of the Adelaide plains', Proceedings of the Royal Geographical Society of Австралии (South Australian Branch), 35 (1935)
 C. T. White, 'The Bailey family and its place in the botanical history of Australia', JRHSQ, 3 (1936-47)
 Observer (Adelaide), 30 June 1923, 18 Apr 1925
 Australian botanists biographical files (Australian Academy of Science Library).

Источники 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Австралии
Президенты Королевского общества Квинсленда